Il Riesling Italico di Torgiano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Perugia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato.
sapore: gradevolmente acidulo, fruttato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Perugia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico